Cosimo Cannito – politico, medico e docente italiano
 Francesco Cannito – regista italiano
 Giuseppe Cannito – professore italiano 
 Luciano Mattia Cannito – coreografo e regista italiano
 Ruggiero Cannito – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano